Coleman S. Charlton est, avec Pete Fenlon, l'un des deux fondateurs de la maison d'édition de jeux de rôles Iron Crown Enterprises. Toujours avec Fenlon, il est le coauteur du système de jeu de Rolemaster en 1980 (mais le jeu ne fut pas publié sous ce titre avant 1982). En 1984, il simplifia ce système de règles pour créer le Jeu de Rôle des Terres du Milieu (connu en français surtout par son sigle : JRTM).

Auteur américain de jeux de rôle
Auteur de livre-jeu